Coalescentie (scheikunde)
 Coalescentie (meteorologie)
 Coalescentie (taalkunde)

Coalescentie is het tegendeel van dispersie.